Slovo instance (z lat. instāre, být přítomný, to z in + stāre, stát) znamená jednotlivý, konkrétní výskyt (případ, příklad) něčeho.

Konkrétně se používá ve významech:
 stupeň, ve kterém se soud či úřad nějakým případem zabývá (např. krajský soud je soudem první instance v určitých zákonem vymezených případech, poprvé se projednávají tam, ačkoli je druhým článkem v hierarchii soudů)
 Instance (informatika) – samostatná existence objektu
 instance třídy – datový objekt používaný v objektově orientovaných programovacích jazycích
 instance (MMORPG) – izolovaná kopie prostředí hry pro individuálního hráče či skupinu hráčů

Externí odkazy